Коря́гин — русская фамилия. Известные носители:

 Корягин, Алексей Александрович (род. 1958) — советский и российский футболист и тренер.
 Корягин, Анатолий Иванович (род. 1938) — психиатр и советский диссидент.
 Корягин, Василий Яковлевич (1913—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Корягин, Владимир Иванович (1928—2012) — Герой Социалистического Труда, сталевар.
Корягин, Дмитрий Александрович (1935—2009) — российский учёный-программист.
 Корягин, Евгений Николаевич (род. 1974) — российский футболист.
 Корягин, Николай Николаевич (род. 1933) — советский театральный художник, работал в Перми, Саратове и др.
 Корягин, Пётр Корнилович (1905—1982) — Герой Советского Союза.
 Корягин, Сергей Сергеевич (род. 1966) — российский кинорежиссёр и актёр.

